Палмас де Абахо има више значења:

 Палмас де Абахо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмас де Абахо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику